C24H31FO6 – formula molecolare del flunisolide
C24H31FO6 – formula molecolare del triamcinolone acetonide

Formule molecolari